Presidentiële Garde (Comoren)
 Presidentiële Garde (Guatemala)
 Presidentiële Garde (Indonesië)
 Presidentiële Garde (Kameroen)
 Presidentiële Garde (Kenia)
 Presidentiële Garde (Mauritanië)
 Presidentiële Garde (Mexico)
 Presidentiële Garde (Peru)
 Presidentiële Garde (Polen)
 Presidentiële Garde (Venezuela)
 Presidentiële Garde (Zuid-Korea)

Zie ook 
 Nationale Garde (doorverwijspagina)